Жиленков — русская фамилия.

Известные носители 
 Жиленков, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6292; 11 декабря 1840.
 Жиленков, Борис Максимович — Георгиевский кавалер; подполковник; 25 сентября 1917.
 Жиленков, Георгий Николаевич (1910—1946) — бригадный комиссар (1941), деятель «власовского» движения. 
 Жиленков, Павел Максимович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4422; 18 декабря 1830.
 Жиленков, Пётр Евграфович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 9571; 28 декабря 1854.